Fosse Saint-Louis, charbonnage à Anzin
 Fosse Saint-Louis des mines d'Aniche, charbonnage à Somain